Камбоджа принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) во второй раз за свою историю, пропустив Летние Олимпийские игры 1960 года, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1964 года
1964 год в Камбодже